Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou van 2011 (officieel Guangzhou International Women's Open) vond plaats van 19 tot en met 24 september 2011 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jarmila Gajdošová, die vorig jaar de titel won onder haar getrouwde naam Jarmila Groth, was als tweede geplaatst – zij bereikte de kwartfinale waarin zij werd uitgeschakeld door de latere finaliste Magdaléna Rybáriková.

Het eerste reekshoofd, Maria Kirilenko, bereikte de halve finale – zij verloor vervolgens van de latere winnares.

Het zevende reekshoofd Chanelle Scheepers uit Zuid-Afrika werd die week de "marathonvrouw" genoemd, omdat zij op weg naar de finale (de eerste WTA-finale in haar tennisloopbaan) uitsluitend driesetters voor haar kiezen kreeg. In die finale kwam zij te staan tegenover de als achtste geplaatste Slowaakse Magdaléna Rybáriková, die alleen in haar eerste ronde een set had hoeven afstaan. In de eindstrijd was de Zuid-Afrikaanse evenwel op volle snelheid, en in anderhalf uur wist zij de partij in haar voordeel te beslissen: 6–2, 6–2. Het was Scheepers' eerste WTA-titel. Daarmee was zij de eerste Zuid-Afrikaanse die een WTA-titel won sinds Amanda Coetzer in 2003 op het WTA-toernooi van Acapulco.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Edina Gallovits en Sania Mirza waren hun titel niet komen verdedigen.

Het als eerste geplaatste Australische team Jarmila Gajdošová en Anastasia Rodionova kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Hsieh Su-wei en Zheng Saisai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Chan Chin-wei en Han Xinyun in twee sets. Het was de eerste WTA-titel voor Zheng; Hsieh bezat al zeven eerdere titels.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Guangzhou 2011
Guangzhou